Caesalpinia brasiliensis — название, которое может относиться к различным видам растений:
  — синоним названия ,
  L., p.p. (то есть частично, в некоторых случаях) — синоним названия ,
  — синоним названия .

Ссылки 
 Caesalpinia brasiliensis // The Plant List (2013). Version 1.1.